Иван Удальцов:
 Удальцов, Иван Дмитриевич (1885—1958) — советский юрист и экономист, ректор Московского государственного университета (1928—1930).
 Удальцов, Иван Иванович (1918—1995) — советский историк-славист, дипломат, сын И. Д. Удальцова.